Miejscowości w USA:
 Vinton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Vinton – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Calcasieu
 Vinton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Vinton – wieś w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
 Vinton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Roanoke
Gminy w USA:
 Vinton (ang. Vinton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Vinton (ang. Vinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Vinton (ang. Vinton County) – w stanie Ohio